Антóн У́льсон (, 1881 — ?) — шведский шахматист, мастер, неоднократный чемпион Швеции, победитель турнира северных стран (1919).

В 1921 году выиграл матч у Г. Нюхольма, но вскоре потерпел поражение в матч-реванше. В 1923 году выиграл турнир, который сейчас считается неофициальным чемпионатом страны. Много раз представлял Швецию в турнирах северных стран. В 1920 году участвовал в международном турнире в Гётеборге, первом крупном турнире после окончания Первой Мировой войны.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Швеции